Bingham kan verwijzen naar:

 de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bingham (Illinois)
Bingham (Maine)

 een plaats in Engeland:
Bingham (Nottinghamshire)

Personen 
 Charles Thomas Bingham (1848-1908), Brits entomoloog
 George Caleb Bingham (1811-1876), Amerikaans kunstschilder en senator  
 Hiram Bingham (1875-1956), Amerikaans politicus en ontdekkingsreiziger 
 Michael Bingham (1986), Britse sprinter 
 Stuart Bingham (1976), Engelse snookerspeler